Liertz ist der Familienname folgender Personen:

Fritzleo Liertz (1896–nach 1975), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
Martina-Marie Liertz (1962–2020), deutsche Schriftstellerin